Ангостура има више значења:

 Ангостура, Сан Хосе де Бокиљас (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ангостура (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ангостура (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ангостура, Лос Канелос (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ангостура (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ангостура (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ангостура (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Ангостура (Синалоа), општина у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ангостура (Ангостура, Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ангостура (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ангостура (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику